HDL steht für:
 Hardware Description Language, siehe Hardwarebeschreibungssprache
 HDL (NDB), die Kennung eines Funkfeuers bei Plankstadt
 High Density Lipoprotein, auch Alphalipoprotein genannt
 Hochdrucklöschanlage, ein Gerät zur Brandbekämpfung
 Hab Dich Lieb (umgangssprachlich in Chats), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#H

HDL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Börde (für Haldensleben)

Hdl steht für:
 Handelslehrer (Hdl.), siehe Diplom-Handelslehrer
 Hauptdispatcherleitung, zentrale operative Betriebsleitung bei der Deutschen Reichsbahn (1945–1993), siehe Dispatcher #Eisenbahnbetrieb

hdl steht für:
 Handle-System

Abkürzung